Francisco Véjar (* 1967, Viña del Mar), poète, anthologiste, critique littéraire chilien 
 Mariano Vejar (1829  1857), un soldat et conspirateur libéral mexicain 
 (Michael) "Mike" Vejar (* 1943, Los Angeles), un directeur de la télévision
 Sergio Véjar (1928, Colima  2009, Ciudad de México), un cinéaste prolifique

 Rodrigo (Alberto) Rain (Vejar) (* 1975, Chile), un footballeur chilien

Voir aussi 
 Béjar (Bejar)
 Béxar (Bexar)

Références 

Patronyme hispanique